, также Рин Таро или Таро Рин — псевдоним известного японского режиссёра и продюсера анимационных фильмов — .

Биография 
Хаяси Сигэюки родился 22 января 1941 года в Токио. Свою работу в области аниме он начал на студии Toei Animation фазовщиком, и первым фильмом, над которым он работал, был Hakujaden. Во время работы над аниме Saiyuki Сигэюки познакомился с Осаму Тэдзукой, а впоследствии перешёл в созданную Тэдзукой компанию Mushi Production; во время работы на студии он взял себе псевдоним «Ринтаро». В Mushi Production он занимал должность аниматора, затем режиссёра, работал над такими аниме, как Astro Boy и Jungle Taitei. В 1971 году Ринтаро уволился из студии Mushi и начал на добровольной основе сотрудничать с рядом других анимационных студий, в частности, с Toei и Madhouse.

Фильмография

Полнометражные анимационные фильмы

OVA

Сериалы 
 Astro Boy (1963 под именем Сигэюки Хаяси)
 Wanpaku Tanteidan (1968)
 Sabu to Ichi Torimono Hikae (1968)
 New Moomin (1972)
 Hoshi no Ko Chobin (1974)
 Wanpaku Omukashi Kumu Kumu (1975)
 Manga Nihon Mukashi Banashi (совместная работа) (1975)
 Jetter Mars (1977)
 Arrow Emblem: Hawk of the Grand Prix (1977)
 Space Pirate Captain Harlock (1978)
 Ganbare Genki (1980)
 Dragon Warrior: Legend of the Hero Abel (1989)

Примечания

Ссылки 
 Информация в базе данных IMDb

Персоналии по алфавиту
Режиссёры мультипликации Японии